Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 1982 года  прошёл с 18 ноября по 3 декабря в Сан-Паулу (Бразилия) под эгидой ФМЖД по двухкруговой системе. В турнире приняли участие 14 спортсменов из 9 стран. Шашисты СССР не участвовали, так как из-за военного переворота в Бразилии они не получили въездных виз. Чемпионом мира стал представитель Нидерландов Яннес Ван дер Вал.

Финал

Ссылки 
  Статистика чемпионатов на сайте Федерации шашек Нидерландов (англ.)  (нидерл.)

Мужчины 1982
Спорт в Бразилии в 1982 году
1982 год в шашках
Международные соревнования по шашкам в Бразилии
Чемпионаты мира в Бразилии
Июль 1982 года
Международные спортивные соревнования в Сан-Паулу